Siles ist der Familienname folgender Personen:

 Gome de Siles, spanischer Ritter unter Kaiser Karl V. (HRR)
 Hernán Siles Zuazo (1914–1996), bolivianischer Politiker, Staatspräsident 1956 bis 1960 und 1982 bis 1985

 Jaime Siles (* 1951), spanischer Literaturwissenschaftler und Dichter 
 Jonathan Siles (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 José-María Siles (* 1951), spanischer Journalist
 Luis Adolfo Siles Salinas (1925–2005), bolivianischer Politiker, Staatspräsident 1969

Siles bezeichnet:
 Puerto Siles, eine Kleinstadt in Bolivien
 Provinz Hernando Siles, eine Provinz in Bolivien
 Estadio Hernando Siles, ein Stadion in La Paz in Bolivien
 Siles, die Kurzform von Silesium, einem Subsystem des Karbon
Siles (Jaén) eine Gemeinde in Spanien in der Provinz Jaen